Лихитченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лихитченко, Аза Владимировна (род. 1937) — советская телеведущая, народная артистка РСФСР.
 Лихитченко, Виктор Фёдорович (1914—1992) — машинист локомотивного депо Чита-1 Забайкальской железной дороги, Читинская область, Герой Социалистического Труда.